Novak Đoković era il campione in carica, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Andrej Rublëv con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Daniil Medvedev (semifinale)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)
 Alexander Zverev
 Andrej Rublëv
 Matteo Berrettini (terzo turno)
 Denis Shapovalov (secondo turno)
 Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
 Casper Ruud (quarti di finale)

 Hubert Hurkacz (ottavi di finale)
 Diego Schwartzman (ottavi di finale)
 Jannik Sinner (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
 Roberto Bautista Agut (primo turno)
 Alex De Minaur (secondo turno)
 David Goffin (primo turno)
 Cristian Garín (primo turno)

Wildcard 

  Mackenzie McDonald (secondo turno)
  Andy Murray (secondo turno)

  Brandon Nakashima (primo turno)
  Frances Tiafoe (secondo turno)

Qualificati 

  Richard Gasquet (primo turno)
  Carlos Alcaraz (primo turno)
  Tommy Paul (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  Marcos Giron (primo turno)
  Corentin Moutet (primo turno)
  Kevin Anderson (primo turno)

Lucky loser 

  Dominik Koepfer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

 

Western & Southern Open 2021